Antoni Pagès i Codina (1918-2007), músic, instrumentista de tible i compositor català
 Antoni Pagès i Millet (1885-1919), capità de vaixell català